GNI est un sigle qui peut désigner :
 Gross national income, la somme des revenus (salaires et revenus financiers) perçus par les agents économiques nationaux.

GNI est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Lutao, l'aéroport desservant l'île Verte, à Taïwan, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports